Андреа Тафи (1213—1294) — итальянский художник. Вероятно, он наиболее известен своими работами по мозаике баптистерия во Флоренции, которые были начаты в 1225 году Якобом. Среди его учеников был Буонамико Буффальмакко.

Биография 
Андреа Тафи изображён в «Знаменитая Мадонна Чимабуэ» Фредерика Лейтона (1853—1855). Сюжет этой картины основан на рассказе Джорджо Вазари о том, как Мадонна Ручеллаи была перенесена из дома Чимабуэ в церковь Санта-Мария-Новелла во Флоренции.

«Жил Андреа, лет восемьдесят один, и умер перед Чимабуэ в 1294». Так нам сообщает Вазари в «Жизнеописаниях».

Произведения Андреа Тафи были в качестве примеров для подражания для таких известных итальянских художников, как Гаддо Гадди и Джотто ди Бондоне.

Вазари включает биографию Андреа Тафи в его «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

Произведения мозаики 

 Участие в мозаиках баптистерия во Флоренции, в частности:
 Ангельские ряды, в сотрудничестве с Аполлонием
 Христос
 Ряд Пророков и Патриархов

Литература 
 Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих, собрание 178 биографий художников Италии эпохи Возрождения

Примечания 

Художники Италии XIII века
Умершие в 1294 году
Родившиеся в 1213 году